High Stakes – film del 1918 diretto da Arthur Hoyt
High Stakes – film del 1931 diretto da Lowell Sherman
High Stakes – film del 1989 diretto da Amos Kollek